Вале́ев (; ) — татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Валеев, Абдулла Хабиевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Валеев, Агзам Зиганшевич (1919—1986) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Валеев, Акрам Мухаррямович (Акрам Вали; 1908—1963) — советский башкирский писатель и поэт, переводчик.
 Валеев, Алишер Тагирович (более известный как Моргенштерн; род. 1998) — российский рэп-исполнитель и видеоблогер.

Г 
 Валеев, Гани Нурмухаметович (1897—1989) — советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР III созыва.

Д 
 Валеев, Дамир Жаватович (1940—2002) — советский российский учёный, философ, культуролог.
 Валеев, Диас Назихович (1938—2010) — российский татарский писатель и драматург.

И 
 Валеев, Игорь Сергеевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Валеев, Ильяс Иштуганович (род. 1949) — доктор наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук.
 Валеев, Иван (род. 1997) — российский певец и музыкант.

К 
 Валеев, Камиль Абдрахманович (1934—2000) — российский башкирский учёный, доктор наук, профессор.

М 
 Валеев, Масалим Мушарапович (1888—1956) — башкирский советский композитор, скрипач и дирижёр.
 Валеев, Мухаматнур Мухамадулович (1938—2015) — генеральный директор «Баштрансгаз».

Р 
 Валеев, Разиль Исмагилович (род. 1947) — татарский писатель, поэт, депутат Государственного Совета Республики Татарстан.
 
 Валеев, Ринар Салаватович (род. 1987) — украинский футболист.
 Валеев, Руслан Салаватович (род. 1981) — украинский футболист.
 Валеев, Рустам Шавалиевич (1936—2023) — советский и российский писатель.

С 
 Валеев, Салих Шайбакович (1912—1970) — Герой Советского Союза.
 Валеев, Самигулла Хисматуллович (1894—1955) — директор Яныльской машинно-тракторной станции Кукморского района Татарской АССР; депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.
 Валеев-Сульва, Сулейман Яруллович (1899—1956) — татарский советский актёр и режиссёр.

Ф 
 Валеев, Фоат Тач-Ахметович (1918—2010) — педагог, публицист, профессор.
 Валеев, Фуад Хасанович (1921—1984) — искусствовед, архитектор.

Э 
 Валеев, Эрнест Абдулович (род. 1950) — российский юрист, депутат Государственной думы РФ.

Я 
 Валеев, Ярулла Нусратуллович (1921—1981) — башкирский писатель и журналист.



См. также